Пела може да се отнася за:
 Пела, древен град в днешна Гърция
 Пела (Йордания), древен град в днешна Йордания
 Постол, село в Гърция
 Пела (дем), дем в Гърция
 Пела (Италия), село в Италия